Andrea Doria – włoski admirał i polityk

Statki i okręty:
 SS „Andrea Doria” – włoski statek pasażerski
 „Andrea Doria” – nazwa włoskich okrętów
 Andrea Doria – włoski pancernik z okresu I i II wojny światowej
 Andrea Doria – włoski krążownik śmigłowcowy typu Andrea Doria, z 1963 r.
 Andrea Doria – włoski niszczyciel rakietowy typu Horizon, z 2005 r.

Sport:
 Società Ginnastica Andrea Doria – włoski klub piłkarski istniejący w latach 1895 – 1946, razem z Sampierdarense wszedł w skład Sampdorii.